Sunset Heat steht für:

 Sunset Heat, Originaltitel von Heiße Nächte in L.A., US-amerikanischer Film von John Nicolella (1992)
 Sunset Heat, Parfümmarke von Escada